Таскарора има више значења:
 Таскарора (Њујорк)
 Таскарора (Пенсилванија)